MacGuffin kann bedeuten:

 MacGuffin, ein filmischer Kunstgriff
 MacGuffin (Kodierung), eine Verschlüsselungstechnik
 Sean McGuffin (* 1942), ein irischer Schriftsteller und Anarchist